Speich ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Speich Chassé (* 1969), Historiker
 Emil Speich (1881–1945), deutscher Landtagsabgeordneter
 Jean-Marie Speich (* 1955), französischer Geistlicher, Titularerzbischof von Sulci und vatikanischer Diplomat
 Johann Heinrich Speich (1813–1891), Schweizer Alpinist
 Mark Speich (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler, Unternehmer und politischer Beamter (CDU)
 Sabrina Speich (* 1964), deutsch-italienische Ozeanografin und Klimawissenschaftlerin